Хайденрайхштайн () — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гмюнд. Население составляет 4314 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 58,41 км². Официальный код — 30916.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Пихлер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии